Název Píla  má více sídel:
Píla (okres Pezinok), obec na Slovensku v okrese Pezinok
Píla (okres Lučenec), obec na Slovensku v okrese Lučenec
Píla (okres Žarnovica), obec na Slovensku v okrese Žarnovica